Николай Андреевич Гижа́ (, село Буромка, Полтавская губерния — , Санкт-Петербург) — советский живописец и педагог, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР), доцент ЛИЖСА имени И. Е. Репина.

Биография 
Родился 26 февраля 1925 года на Украине в селе Буромка Прилукского округа Полтавской губернии. Участник Великой Отечественной войны, воевал на 1-м Белорусском и 2-м Белорусском фронтах в составе 215 и 1181 стрелковых полков автоматчиком. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». В 1945—1950 годах служил в группе советских оккупационных войск в Германии, старший сержант, командир орудия.

После демобилизации в 1950 году поступил в Одесское художественное училище, которое окончил в 1955 году. Дипломная работа — картина «Свадьба». В том же году Н. Гижа приехал в Ленинград и поступил на живописный факультет ЛИЖСА имени И. Е. Репина. Занимался у Александра Зайцева, Василия Соколова, Леонида Худякова. Успехи в учёбе были отмечены Сталинской стипендией и стипендией имени В. И. Сурикова. Окончил институт в 1961 году по мастерской Б. В. Иогансона с присвоением квалификации художника живописи. Дипломная работа — картина «Доярки». Картина экспонировалась на Всесоюзной художественной выставке 1961 года в Москве и в Горномарийском художественно-историческом музее имени А. А. Григорьева в Козьмодемьянске.

После окончания института по рекомендации Государственной комиссии поступил в аспирантуру при ЛИЖСА имени И. Е. Репина, где обучался до 1965 года, после чего началась педагогическая работа в институте. Доцент, автор ряда статей по методике преподавания рисунка и живописи. По мнению Г. А. Островской, Гижа «был авторитетным педагогом». Это мнение разделяет и Л. А. Вальбрит.

Параллельно с конца 1960-х Н. Гижа работал в творческой группе Комбината живописно-оформительского искусства ЛО ХФ РСФСР. Участвовал в выставках ленинградских художников с 1961 года. Творческие интересы Н. Гижи лежали главным образом в области тематической картины и портрета, которому он отдавал явное предпочтение. Писал также пейзажи и натюрморты. Среди созданных произведений картины «Т. Г. Шевченко в Академии художеств», «Бригадир» (1965), «Сирень», «Портрет студента строительного института Кармазина» (1965), «Портрет кавалера ордена Славы трёх степеней разведчика С. Г. Герасимова» (1975), «Портрет сына» (1979) (1980), «А. Москаленко, начальник партии геологов» (1980), «Портрет жены» (1985) и другие. Постоянный участник выставок ленинградских художников-ветеранов Великой Отечественной войны.

Исследователь творчества художника Г. А. Островская пишет:

«Сосредоточенность на педагогической деятельности не позволила художнику стать автором многочисленного художественного наследия и объектом искусствоведческих исследований. Будучи мастером вдумчивым, с умом аналитика, профессионалом высочайшего класса, Гижа создал ряд качественных произведений, вдохновлённый красотой и величием человеческой личности, родной природы, стремясь передать зрителю образы подлинной ценности человеческого бытия.»

Скончался в 1996 году в Санкт-Петербурге.

Произведения Н. А. Гижи находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

Примечания

Источники 
 Гижа, Н. А. Значение тона в рисунке / Вопросы преподавания специальных дисциплин в русской и советской художественной школе. Л: 1987.
 40 лет Великой победы. Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1990. С.8.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Л., Художник РСФСР, 1987. С.30.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 3. М., 1976.
 Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны. Л., ЛОСХ РСФСР, 1987. С.3.
 Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны. Л., ЛОСХ. 1991. С.2.
 Выставка произведений художников — участников Великой Отечественной войны Санкт-Петербургского Союза художников России. СПб., 1993. С.3.
 Посвящается 50-летию Великой Победы. Выставка произведений ленинградских художников — ветеранов Великой Отечественной войны. СПб., 1995. С.4.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. London, Izomar Limited, 1998.
 Мы помним… Художники, искусствоведы — участники Великой Отечественной войны. М., СХ России, 2000. С.75.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПБ., НП-Принт, 2007. С.402. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб., Первоцвет, 2007. С.87.
 Островская, Г. А. Гижа Николай Андреевич //Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941—1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. СПб: Петрополис, 2014. Кн.1. С. 253—254.

См. также 
 Изобразительное искусство Ленинграда
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Ленинградский Союз художников

Ссылки 
 Тимофеева, Н. Людмила Вальбрит: путь в профессию и отношение к делу / АРДИС, № 3 (39) за 2008 год

Художники СССР
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Художники России
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников